Le gare di canoa e kayak ai I Giochi olimpici giovanili estivi sono state disputate al Marina Reservoir di Singapore dal 21 al 25 agosto.

Podi

Maschili

Femminili

Medagliere

Canoa/kayak ai Giochi olimpici giovanili
Giochi olimpici giovanili 2010
Giochi olimpici giovanili
Sport ai I Giochi olimpici giovanili estivi